Mono o monachi, tribu índia del grup uto-asteca
 Mono o so monoaural
 Mono (llengua), llengua ameríndia del grup de les llengües numic de la família lingüística uto-asteca
 Llac Mono, llac salat al Comtat de Mono a Califòrnia, Estats Units
 Projecte Mono, és el nom d'un projecte de programari de codi obert compatible amb .NET.
 Mono, grup japonès de post-rock.